Теннисный гран-при Лиона 2006 — 20-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Лион, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2006 году турнир прошёл с 23 по 30 октября.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Энди Роддик
 Парный турнир —  Микаэль Льодра /  Фабрис Санторо

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Ришар Гаске обыграл  Марка Жикеля со счётом 6-3, 6-1.
 Гаске выиграл 3-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Жикель сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Ришар Гаске
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Марк Жикель
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

}}

 Парный турнир 
  Жюльен Беннето /  Арно Клеман''' обыграли  Ярослава Левинского /  Франтишека Чермака со счётом 6–2, 6–7(3), [10–7].
 Беннето выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Клеман выиграл 1-й парный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Теннисный гран-при Лиона
 ATP Тур 2006 года
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Франция
Теннис
Октябрь 2006 года
2006